Wind est un mot anglais qui se traduit par .

Patronyme 
 est un patronyme.

Toponyme 

 Wind, une rivière d'Alaska aux États-Unis, affluent de la rivière Chandalar ;
  Wind, une rivière du Wyoming ;
  Wind, un gratte-ciel à Miami.

Autres 
Wind peut désigner :
 Wind, un film de Caroll Ballard (1992) ;
 Wind, un single de Kumi Kōda ;
 Wind, un groupe musical allemand.

Voir aussi 
 Wind Telecomunicazioni, un opérateur de téléphonie mobile italien
 Renault Wind, un modèle d'automobile de Renault 
 Wind Magazine, un périodique traitant du windsurf
 Big Wind, un engin d'extinction d'incendie utilisé dans l'extinction des feux de puits de pétrole et de gaz
 Wind GmbH, un institut de recherche allemand